Jméno a příjmení Maxim Mamin nese více osob:

 Maxim Mamin (1988) – ruský lední hokejista
 Maxim Mamin (1995) – ruský lední hokejista